Сент-Марі́-дю-Мон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Манш. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 270 км на захід від Парижа, 70 км на захід від Кана, 31 км на північ від Сен-Ло.

Історія 
До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Нижня Нормандія. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Нормандія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 318 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 737,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Манш

Примітки

Посилання 
 Сент-Марі-дю-Мон на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Офіційний сайт міста Сент-Марі-дю-Мон
 [ Розташування муніципалітету Сент-Марі-дю-Мон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Муніципалітети департаменту Манш